La Temporada 2012 del Campeonato Mundial de Supersport fue la decimocuarta temporada del Campeonato Mundial de Supersport, pero la decimosexta teniendo en cuenta las dos celebradas bajo el nombre de Serie Mundial de Supersport. Comenzó el 26 de febrero en Phillip Island y terminó el 7 de octubre en Magny-Cours después de 13 rondas.

Kenan Sofuoğlu ganó su tercer campeonato después de haber regresado de Moto2.

Calendario y resultados
El calendario provisional de la carrera fue anunciado públicamente por la FIM el 24 de septiembre de 2011 con trece rondas confirmadas y otras dos rondas pendientes de confirmación. Rusia apareció por primera vez en el calendario con una ronda en el nuevo Moscow Raceway. El calendario fue actualizado en octubre de 2011 con la confirmación de la ronda de Imola, para un total de trece rondas, apoyando el Campeonato Mundial de Superbikes en cada carrera excepto en el Miller Motorsports Park.

Pilotos y equipos

Estadísticas

Campeonato de Pilotos

Campeonato de constructores

Véase también 
 Temporada 2012 del Campeonato Mundial de Superbikes

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio oficial del Campeonato Mundial de Supersport

2012
Motociclismo en 2012